Charles René Zeiller – botanico e paleontologo francese
 Franz von Zeiller – giurista austriaco
 Franz Anton Zeiller – pittore austriaco